Сезон 2016/2017 — 8-й сезон «Ротора» в первенстве ПФЛ, а также 27-й сезон клуба в чемпионатах России. По итогам сезона «Ротор» занял первое место и вернулся в ФНЛ.

Хронология событий

Подготовка к сезону 
Подготовку к сезону команда проходила с 6 июля 2016 года в Волгограде на стадионе «Трактор». В рамках десятидневного учебно-тренировочного сбора команда проводила ежедневные двухразовые тренировки и сыграла два контрольных матча. Были обыграны николаевское «Динамо» и сборная Волжского.

Зимние сборы

Первый 
9 января 2017 года команда вышла из отпуска. В режиме одноразовых тренировок команда и 11 потенциальных новичков занималась до 13 января. С 14 по 15 января на запасном поле стадиона «Зенит» прошёл селекционный турнир с участием четырех коллективов, включая находящихся на просмотре футболистов. Победителем турнира стала команда ВГАФК, второе место заняла Академия «Ротор», третье — потенциальные новички ФК «Ротор-Волгоград», четвёртое — команда ВКОР.

С 16 по 21 января команда проводила двухразовые тренировки. 20 января в манеже «Динамо» состоялся мини-футбольный матч за суперкубок заслуженного тренера России Юрия Куканова, в котором «Ротор-Волгоград» встречался с «БИО» из Светлого Яра. Основное время матча закончилось вничью — 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Ротора».

С 21 января по 1 февраля команда «Ротор-Волгоград» двумя составами примет участие в традиционном турнире «Сталинградская битва», посвящённом 74-й годовщине Сталинградской битвы. В отличие от прошлого сезона победу в турнире одержал второй состав команды.

2 февраля 2017 года по традиции ФК «Ротор-Волгоград» вместе с воспитанниками ВКОР посетили Мамаев Курган и почтили память защитников Сталинграда.

Второй 
С 5 по 17 февраля команда в составе делегации из 30 человек проводила учебно-тренировочный сбор в Крымске. Из-за проблем со здоровьем на сбор не поехали Дмитрий Губочкин и Руслан Бесланеев. На протяжении двенадцати дней футболисты тренировались в двухразовом режиме.

C 20 по 28 февраля «Ротор» тренировался в Волгограде.

Третий 
С 28 февраля по 12 марта в составе делегации из 31 человека проводила заключительный учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо.

Основные события 
 19 августа 2016 года нападающий Виктор Борисов в матче против «Черномореца» после верховой борьбы за мяч неудачно приземлился на ногу и получил травму — разрыв мениска.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Лето 2016

Пришли

Ушли

Зима 2016/2017

Пришли

Ушли

Матчи

Товарищеские матчи

Кубок России

Первенство ПФЛ. Зона «Юг»

Первый круг

Второй круг

Турнир «Сталинградская битва»

Групповой этап

Группа «А»

Группа «Б»

Турнирные таблицы. Групповой этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный этап

Турнирная таблица. Финальный этап

Статистика

В ПФЛ

Минуты на поле

Дисциплинарные показатели

Голы

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Движение команды в ПФЛ по турам

Домашняя посещаемость 

Примечание: жирным выделено самое большое кол-во зрителей в раунде.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания 

2016/2017
Ротор